Les élections municipales à Salé se déroulent le .

Contexte

Candidats et résultats

Global

de Salé

de Salé

de Salé

de Salé

de Salé

Notes et références 

2015